138 rok naszej ery
 138 rok przed naszą erą
 138 liczba naturalna
 galaktyka NGC 138
 planetoida (138) Tolosa
 droga wojewódzka nr 138
 linia kolejowa nr 138
 Sonet 138 Williama Shakespeare'a
 Psalm 138
 138 to standardowy numer portu Datagram protokołu NetBIOS
 niemiecki samolot Blohm & Voss Ha 138